88 - o ano 88 d.C.
Oitenta e oito (número)
88 (álbum)

0088